Radloff ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Niggl Radloff (1936–2010), deutsche Fotografin
 Franz Radloff (* 1871), deutscher Erbpächter und Politiker
 Heinz Radloff (1921–1998), deutscher Politiker (SPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Jörn Radloff (1971–2010), deutscher Major, siehe Todesfälle der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen 
 Michael Radloff (1944–2007), deutscher Maler und Grafiker
 Tobias Radloff (* 1977), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Radloff (1837–1918), deutscher Sprachwissenschaftler, Turkologe und Ethnograph

Siehe auch:

 Landhaus August Radloff
 Radlow